Die Singapore Open 2015 im Badminton fanden vom 7. bis zum 12. April 2015 in Singapur statt.

Sieger und Platzierte

Qualifikation Herreneinzel

Setzliste 
  Dionysius Hayom Rumbaka (qualifiziert)
  Chong Wei Feng (qualifiziert)
  Boonsak Ponsana
  Sai Praneeth Bhamidipati

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Dameneinzel

Setzliste 
  Maria Febe Kusumastuti (qualifiziert)
  Vũ Thị Trang (qualifiziert)
  Belaetrix Manuputi (qualifiziert)
  Cheung Ngan Yi

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Herrendoppel

Setzliste 
  Robert Blair /  Shintaro Ikeda
  Peter Gabriel Magnaye /  Paul Jefferson Vivas
  Terry Hee /  Hendra Wijaya
  Bodin Isara /  Maneepong Jongjit (zurückgezogen)

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Damendoppel

Setzliste 
  Apriyani Rahayu /  Jauza Fadhila Sugiarto
  Suci Rizky Andini /  Maretha Dea Giovani
  Grace Chua /  Ninna Tan
  Ong Ren Ne /  Deline Quek

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Mixed

Setzliste 
  Liao Min-chun /  Chen Hsiao-huan (qualifiziert)
  Tarun Kona /  Siki Reddy
  Tri Kusuma Wardana /  Nadya Melati
  Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid /  Soong Fie Cho

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Herreneinzel

Setzliste 

  Chen Long
  Jan Ø. Jørgensen
  Srikanth Kidambi
  Son Wan-ho
  Viktor Axelsen
  Chou Tien-chen
  Hans-Kristian Vittinghus
  Tommy Sugiarto (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Saina Nehwal (zurückgezogen)
  Wang Shixian
  Sung Ji-hyun
  Wang Yihan
  Tai Tzu-ying
  Ratchanok Intanon
  P. V. Sindhu
  Bae Yeon-ju

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa
  Chai Biao / Hong Wei
  Fu Haifeng / Zhang Nan
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Lee So-hee / Shin Seung-chan
  Xia Huan / Tian Qing
  Ou Dongni / Yu Xiaohan
  Huang Yaqiong / Ma Jin
  Eefje Muskens / Selena Piek

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Xu Chen / Ma Jin
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Lu Kai / Huang Yaqiong
  Ricky Widianto /  Richi Puspita Dili
  Michael Fuchs / Birgit Michels

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Singapore Open 2015

BWF Super Series 2015
2015